Торісіма (Міяґі)
 Острів Торісіма (Хатідзьо)
 Острів Торісіма (Ханадзіма)
 Острів Торісіма (Окінава)